Die 1. Division 2007 war die 16. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 28. März 2007 und endete am 5. November 2007.

Modus 
Die 22 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen in die Premjer-Liga 2008 auf, während die letzten fünf in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Vor der Saison 
Dinamo Machatschkala und Wolgar-Gazprom Astrachan wurden die Lizenz verweigert. Beide spielten 2007 bei den Amateuren.

FK Lada Toljatti, 17. der 1. Division aus der Vorsaison musste in die 2. Division absteigen wegen nicht erteilter Lizenz.

Für die drei vakanten Plätze wurden FK SKA Rostow, Metallurg-Kusbass Nowokusnezk und Mordowija Saransk als beste Zweitplatzierte der 2. Division zugelassen.

Teilnehmer 

Die beiden Absteiger aus der Premjer-Liga 2006
 Torpedo Moskau
 Schinnik Jaroslawl

Die 12 Vereine, die in der 1. Division 2006 die Plätze 3 bis 10 und 12 bis 15 belegten
 Ural Jekaterinburg
 Kamas Nabereschnyje Tschelny
 SKA-Energija Chabarowsk
 Sodowik Sterlitamak
 FK Sibir Nowosibirsk
 Terek Grosny
 Dynamo Brjansk
 Awangard Kursk
 Saljut-Energija Belgorod
 Maschuk-KMW Pjatigorsk
 Baltika Kaliningrad
 Anschi Machatschkala

die fünf Zonensieger der 2. Division
 Tekstilschtschik-Telekom Iwanowo
 Spartak-MSK Rjasan
 Alanija Wladikawkas
 Nosta Nowostroizk
 Swesda Irkutsk

sowie die drei besten Zweitplatzierten der fünf Zonen
 Mordowija Saransk
 SKA Rostow
 Metallurg-Kusbass Nowokusnezk

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2007
2007